Lilla Korpskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Korpskär (Kökar, Åland), 
 Lilla Korpskär, Korpo, Åboland,

Se även
Korpskär
Stora Korpskär

Robotskapade Finlandförgreningar